Trg svetog Marka, glavni zagrebački gornjogradski trg
 Trg svetog Marka, glavni venecijanski trg